Typ 95 Ha-Go – japoński czołg lekki z okresu II wojny światowej
 Typ 95 – japoński czołg ciężki z okresu II wojny światowej
 Typ 95 Kurogane – japoński samochód wojskowy z okresu II wojny światowej
 Typ 95 – chiński karabin szturmowy
 Typ 95 – chiński karabin maszynowy
 Typ 95/PGZ-95 – chińskie samobieżne działo przeciwlotnicze